Тула де Аљенде има више значења:

 Општина Тула де Аљенде (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Тула де Аљенде (Тула де Аљенде, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику